Meigs es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Meigs (Ohio)
Condado de Meigs (Tennessee)